Konstantin Vladimirovitch Gorovikov - en russe :  (Konstantin Vladimirovič Gorovikov) - (né le  à Novossibirsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1995, il débute avec le SKA Saint-Pétersbourg en Superliga. Il est choisi en 1999 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sénateurs d'Ottawa en , en . Il part alors en Amérique du Nord.
Il joue deux saisons aux Griffins de Grand Rapids dans la ligue internationale de hockey. Il a par la suite porté les couleurs du Salavat Ioulaïev Oufa, du Severstal Tcherepovets et de l'Avangard Omsk. En 2007, il revient au SKA Saint-Pétersbourg. Il remporte la Coupe Gagarine 2012 et 2013 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il représente la Russie depuis 2006. La Russie remporte la médaille d'or des mondiaux senior 2008 et 2009.

Trophées et honneurs personnels 
 2002 : participe au Match des étoiles de la Superliga avec l'équipe Est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1994-1995|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 13|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 45|| 2|| 4|| 6|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 37|| 4|| 2|| 6|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 44|| 6|| 12|| 18|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 42|| 12|| 7|| 19|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| SKA Saint-Pétersbourg 2|| Vyschaïa liga || 22|| 4|| 10|| 14|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Griffins de Grand Rapids || LIH|| 57|| 9|| 14|| 23|| 30|| 8|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2000-2001|| Griffins de Grand Rapids || LIH|| 68|| 7|| 19|| 26|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 50|| 13|| 18|| 31|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 48|| 10|| 5|| 15|| 44|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2003-2004|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 50|| 7|| 9|| 16|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 60|| 14|| 19|| 33|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Avangard Omsk|| Superliga|| 49|| 14|| 15|| 29|| 62|| 13|| 2|| 4|| 6|| 16
|-
| 2006-2007|| Avangard Omsk|| Superliga|| 54|| 12|| 16|| 28|| 70|| 11|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2007-2008|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 50|| 12|| 22|| 34|| 40|| 9|| 0|| 2|| 2|| 31
|-
| 2008-2009|| SKA Saint-Pétersbourg|| KHL|| 48|| 11|| 11|| 22|| 50|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2009-2010|| SKA Saint-Pétersbourg|| KHL || 53|| 7|| 17|| 24|| 32|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2010-2011 || OHK Dinamo || KHL || 54|| 11|| 27|| 38|| 32|| 6|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2011-2012 || OHK Dinamo || KHL || 43|| 6|| 13|| 19|| 28|| 21|| 6|| 14|| 20|| 16
|-
| 2012-2013 || OHK Dinamo || KHL || 40|| 2|| 16|| 18|| 22|| 21|| 2|| 7|| 9|| 16
|-
| 2013-2014 || OHK Dinamo || KHL || 42 || 4 || 20 || 24 || 38 || 7 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Moscou || KHL || 48 || 5 || 14 || 19 || 42 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL ||55 ||7 ||14 ||21 ||36 ||9 ||2 ||2 ||4 ||2 
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Moscou || KHL || 48 || 3 || 13 || 16 || 14 || 10 || 0 || 0 || 0 || 8

Au niveau international 

| 2006 || align="left"|Championnat du monde ||7||1||3||4 || 8||+1|| align="left"|Cinquième place
|-
| 2008 || align="left"|Championnat du monde ||9||2||2||4|| 8||+1||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde ||9||1||4||5|| 4||+1||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 2|| 2|| 2||-1||  align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en août 1977
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Novossibirsk
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 2e classe
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH)
Joueur du HK Dinamo Moscou
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine